

Sport 
Le burpee est un exercice de musculation et d'aérobic utilisant l'ensemble du corps.

Patronyme 
Le nom de Burpee est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Burpee (1817-1909), homme politique canadien
 Isaac Burpee (1825-1885), homme politique canadien
 Royal Huddleston Burpee, physiologiste étatsunien ayant développé l'exercice homonyme

Toponyme 
 Burpee et Mills, canton dans la province de l'Ontario, au Canada
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme